Kerry Weiland – hockeista su ghiaccio statunitense
 Paul Weiland – regista e sceneggiatore inglese
 Scott Weiland – cantante statunitense